Протоплазма ( из  «первый» и  «вылепленное, оформленное») — цитоплазма и ядро клетки. Иногда протоплазмой неправильно называют только цитоплазму. Живая протоплазма способна реагировать и отвечать на раздражение.

Термин «протоплазма» ввёл в 1839 году Ян Пуркине. До середины XIX века считалось, что это второстепенная часть клетки по сравнению с оболочкой. В XIX — начале XX века понятие протоплазмы использовалось широко, а в современной научной литературе почти не встречается.

Примечания

Литература 
 Руководство по цитологии, т. 1—2, М. — Л., 1965—66; Козлов Ю. П., Полимерная природа протоплазмы, в книга: Биофизика, М., 1968; Леви А., Сикевиц Ф., Структура и функция клетки, пер. с англ., М., 1971; Де Робертис Э., Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1973; The cell, v. 2, ed. by J. Brachet, A. Mirsky, N. Y. — L., 1961.

См. также 

 Протопласт
 Эндоплазма

Цитология